Boscobel (Anglia)
Miejscowości w USA:
 Boscobel – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant
 Boscobel – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant
Gminy w USA:
 Boscobel (ang. Boscobel Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant